Feast of the Seven Fishes (Festa dos Sete Peixes (título no Brasil) é um filme de comédia romântica americano de 2018, escrito e dirigido por Robert Tinnell. O filme é estrelado por Skyler Gisondo, Madison Iseman, Addison Timlin, Josh Helman, Joe Pantoliano, Paul Ben-Victor e Ray Abruzzo. É baseado na história em quadrinhos de Tinnell com o mesmo nome de 2005.